Psichari ist der Familienname folgender Personen: 

 Ernest Psichari (1883–1914), französischer Offizier und Schriftsteller 
 Jean Psichari (1854–1929), französischer Philologe und Schriftsteller griechischer Herkunft, siehe: Ioannis Psycharis